Thomaskirch steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Domaniów in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen
 den deutschen Namen der Gemeinde Rădești in Siebenbürgen in Rumänien, siehe Rădești (Alba)